Marblehead ist der Name mehrerer Ortschaften in den USA:

 Marblehead (Illinois)
 Marblehead (Massachusetts), Essex County Massachusetts
 Marblehead (Ohio)
 Marblehead (Wisconsin), im Fond du Lac County

Marblehead ist ebenfalls der Name mehrerer US-Kriegsschiffe, siehe USS Marblehead